Ustica eller Uštica kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ustica, Palermo – en kommun i Sicilien, Palermo, 
 Isola di Ustica, ö, Sicilien, Palermo,

Kroatien 

 Uštica, ort, Moslavina, 

Robotskapade Kroatienförgreningar